Алекса́ндр Белл (): Белл, Александр (1790—1865) — шотландский актёр, преподаватель красноречия и логопед.
 Белл, Александр Грейам (1847—1922) — американский и канадский учёный, изобретатель и предприниматель; сын А. М. Белла.
 Белл, Александр Мелвилл (1819—1905) — исследователь физиологии речи; сын логопеда А. Белла.

См. также 
 Белл, Алекс